Informàtica
 Codi tancat
 Lingüística
 Vocal tancada
 Accent tancat
 Accent tancat doble
 Matemàtiques
 Conjunt tancat
 Tancat (topologia), element d'una topologia.

Vegeu també 
 Obert
 Sistema tancat